Excel – città dell'Alabama
Excel – gruppo musicale punk metal di Venice (Los Angeles)
Excel – protagonista del manga e anime Excel Saga
ExCeL Exhibition Centre – centro di conferenze e mostre londinese
Lotus Excel – autovettura prodotta dalla Lotus Cars
Microsoft Excel – programma di gestione di fogli elettronici